Вонсович — польская дворянская фамилия, также пишется Дунин-Вонсович. Известные носители:
 Вонсович, Ипполит Ипполитович (1874—1943) — политический деятель, депутат Государственной думы III созыва от Плоцкой губернии.
 Вонсович, Мартын (1774—?) — один из участников польского заговора в Томске.